Ай Суґіяма була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Емі Фрейзер з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ш-т Ван
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= С Обата
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Норландер
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю Йосіда
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Вашінгтон
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Г Коллін
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Маруска
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= К Мораріу
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=6
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Ту
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= [[Лінда Вілд|Л Вілд
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С Асагое
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Андретто
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К-Е Г'юз
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Х Іноуе
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Е Фрейзер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Ш-т Ван
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю Йосіда
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= К Мораріу
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Ту
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= С Асагое
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К-Е Г'юз
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Е Фрейзер
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Ш-т Ван
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=3
| RD3-team02={{nowrap| К Мораріу}}
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М Ту
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Е Фрейзер| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Е Фрейзер| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Вінне Пракуся'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

1999
Одиночний розряд